Дви́град () — древний город и крепость XI века в Хорватии, полуостров Истрия, около города Канфанар.

Расположен в глубоком ущелье Драга, которое тянется от Пазина до моря и переходит в Лимский залив. Лимский залив ( — укрепленная граница) является природной границей между двумя областями — Пулы и Пореча.

История 
История Двиграда началась ещё в доисторические и античные времена. По ущелью Драга проходила дорога, соединяющая побережье Адриатического моря с внутренней частью Истрии, важнейший торговый маршрут для купцов.

Как говорит само название, Двиград состоял из двух поселений, однако, до настоящего времени сохранился только сам Двиград, расположенный в северной части ущелья, а Парентин (Parentin), располагавшийся в южной части ущелья, исчез с лица земли.

Во времена Римской империи город был частью Истринской провинции и находился на пересечении важнейших дорог. Согласно археологическим раскопкам город процветал во времена правления Рима. Однако, вместе с распадом Римской империи, город быстро потерял свою важность и в результате опустошительных эпидемий был практически полностью уничтожен.

В VI—VII веках Истрию стали заселять новые народности — хорваты и словенцы. Однако, они не имели выраженной государственности, и Двиград был в запустении. Лишь в Средние века монахи-бенедиктинцы начали осваивать эти земли.

В XI веке здесь была заложена крепость, а в начале XIV века начались постоянные войны с Венецией и осады крепости практически не прекращались. В 1345 году город был взят и разграблен генуэзским адмиралом . В 1383 город был вновь завоёван, но уже венецианцами, которые сожгли и разрушили город, перебили население и разграбили реликвии из базилики Св. Софии. Несмотря на это, город не попал под влияние Венеции, которая завоевала бо́льшую часть истринских городов — либо силой, либо щедрыми обещаниями.

Лишь в 1413 году город пал перед влиянием Венеции. Она назначала правителя региона — подесту (), выбиравшегося из аристократии. Двиград обязывался выплачивать по 390 лир ежегодно. В течение XV века город процветал, однако затем регион стал часто подвергаться эпидемиям чумы, а малярия свирепствовала почти постоянно, в результате чего население Двиграда сильно сократилось.

Период с 1544 года и до конца XVI века был временем постоянных столкновений между Венецией и Австрией, население Истрии подвергалось гонениям и уже не могло чувствовать себя в безопасности. После окончания Австро-Венецианской войны, город подвергся нападению пиратствующих «ускоков» (славянских перебежчиков из земель, захваченных Турцией), однако, взять город им так и не удалось.

Около 1630 года Двиград был практически полностью заброшен, оставалось всего несколько чрезвычайно бедных семей, которым было некуда переселяться. В 1650 году епископ Томмасини () посетил Двиград и обнаружил в нём только три семьи.

В 1714 году была покинута и базилика Св. Софии, и Двиград окончательно превратился в «мёртвый город». Со временем здания и крепостные стены разрушились, колодцы пересохли, а территория города заросла сорняками. Таким город остаётся до сегодняшних дней.

Туризм 
До наших дней хорошо сохранились главные ворота города и вторая линия крепостных стен, а также огромные сторожевые башни. Внутри можно увидеть руины и остовы зданий. Раннехристианская базилика Св. Софии разрушилась в начале XIX века, поэтому туристы уже не увидят прекрасную церковь из трёх нефов и пьедестала, построенного в XIII—XIV веках, украшенного прекрасным рельефом, изображавшего Св. Софию с двумя городами в каждой руке — символ Двиграда.

Сейчас Двиград — местная достопримечательность, к крепости ходят экскурсионные автобусы. Город отлично виден с трассы Триест-Пула, поэтому найти дорогу самостоятельно не сложно на собственной или взятой напрокат машине.

Двиград ещё почти не тронут реконструкцией, в связи с чем туристы посещают его на свой страх и риск, территория совершенно необустроена для туризма. Помимо туризма здесь есть место для спортивного скалолазания — Двиград стоит на известняковой скале, южный склон которой обнажен, на нём открыто несколько маршрутов.

Галерея

Источники 
 материал Йосипа Братулица

Ссылки 

 история и достопримечательности Канфанара на английском и хорватском языках 

Города Хорватии
Достопримечательности Истрии
Истрия